Exposición Universal de París puede hacer referencia a:

 Exposición Universal de París (1855)
 Exposición Universal de París (1867)
 Exposición Universal de París (1878)
 Exposición Universal de París (1889)
 Exposición Universal de París (1900)
 Exposición General de segunda categoría de París (1937)

Eventos celebrados en París